Molino Nuovo ima više značenja:
 Molino Nuovo, Bergamo
 Molino Nuovo, Bologna
 Molino Nuovo, Genoa
 Molino Nuovo, Lecco
 Molino Nuovo, Novara
 Molino Nuovo, Savona